Il singolare del torneo di tennis WCT Winter Finals 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–3, 3–6, 7–6 Robert Lutz.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1972